Kugelstatt ist der Ortsname von

 Kugelstatt (Moos), Ortsteil der Gemeinde Moos, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Kugelstatt (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Kugelstadt
 Kuglstadt